Colossal Cave Adventure, также известная как Adventure или ADVENT — текстовая компьютерная игра в жанре interactive fiction, старейшая в этом жанре. Первую версию Colossal Cave Adventure разработал в 1975 году для мейнфрейма PDP-10 программист и спелеолог Уильям Краудер. Большую известность получила версия игры, доработанная в 1977 году другим программистом Доном Вудсом; в последующие годы разными разработчиками было создано множество других, усовершенствованных версий игры на разных системах.

Игра использует исключительно текстовый интерфейс игрок взаимодействует с ней с помощью простых текстовых команд. Под управлением игрока находится персонаж, обследующий систему пещер, где спрятаны сокровища; задача игрока — найти сокровища и выбраться с ними из пещеры, получив как можно большее количество очков. Основная часть лабиринта довольно точно описывает топологию некоторых из Мамонтовых пещер в Кентукки.

Colossal Cave Adventure является первым образцом interactive fiction в истории и родоначальником как этого жанра, так и жанра приключенческих игр в целом. Кроме этого, Colossal Cave Adventure является отправной точкой в эволюции и других жанров компьютерных игр — компьютерных ролевых игр, roguelike и MUD.

Влияние 

Colossal Cave Adventure считается одной из наиболее влиятельных игр в истории. Она стала первой известной игрой в жанре interactive fiction и утвердила многие характерные для этого жанра условности и элементы, используемые в interactive fiction десятилетия спустя — например, буквенные сокращения для движения по сторонам света, как клавиша E на клавиатуре для движения на восток () . Colossal Cave Adventure стала непосредственной родоначальницей жанра приключенческих игр, или «квестов» — ей прямо подражали многие ранние игры этого жанра, как , Zork от Infocom и Mystery House от Sierra Entertainment.

Игра предоставляла игроку виртуальный мир, с которым можно взаимодействовать, врагов и упрощённую боевую систему — это делало её предтечей современных компьютерных ролевых игр. Ей вдохновлялись Майкл Той и Гленн Уичман, создатели Rogue — одной из первых ролевых игр и родоначальницы жанра roguelike. В то время как сама Colossal Cave Adventure была однопользовательской игрой, подражавшие ей многопользовательские версии Zork породили жанр MUD, от которого, в свою очередь, произошли современные массовые многопользовательские ролевые онлайн-игры. Игра Adventure 1979 года для игровой приставки Atari 2600, разработанная Уорреном Робинеттом в попытке сделать графическую версию Colossal Cave Adventure, стала одной из первых игр в жанре action-adventure — этот заложенный таким образом жанр со временем стал привычным для игровых приставок.

Maze of twisty little passages 
В одной из частей пещеры находится «лабиринт из похожих небольших извилистых проходов» (). В русском переводе игры, приписываемом обычно Г. В. Вигдорчику, он значится как «лабиринт маленьких перепутанных ходов». Это выражение стало идиомой, обозначающей ситуацию, в которой никакие действия не приводят к видимому изменению поведения системы.

В другой части находится лабиринт из разных извилистых проходов (). Если внимательно следить за сообщениями, можно заметить, что они различаются в разных локациях:
 Maze of twisty little passages
 Twisty maze of little passages
 Little twisty maze of passages
 Maze of little twisty passages
и т. д.

Ремейк 
19 января 2023 года Кен и Роберта Уильямс (основатели и бывшие владельцы Sierra On-Line) выпустили ремейк под названием Colossal Cave для PC, VR-устройств и консолей. Это первая разработанная ими игра после выхода King’s Quest: Mask of Eternity в 1998 году.

См. также 
 История компьютерных игр

Примечания

Литература

Ссылки 
 Colossal Cave Adventure (c.1975)
 Baf’s Guide to the IF Archive — множество версий игры для разнообразных платформ
 Русская версия "Колоссальной пещеры" (специальный релиз для эмуляторов УК-НЦ и ДВК).

Квесты
Компьютерные игры 1975 года
История компьютерных игр
Программное обеспечение для CP/M
Компьютерные игры, включённые во Всемирный зал славы видеоигр